Böttche ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Böttche (* 1981), deutsche Psychologin, psychologische Psychotherapeutin und Sachbuchautorin
 Thomas Böttche (* 1965), deutscher Fußballspieler